Mistrzostwa Polski w Szachach 2003 – turnieje szachowe, rozegrane w 2003 r. w Warszawie (mężczyźni) i Środzie Wielkopolskiej (kobiety), mające na celu wyłonienie 60. mistrza Polski mężczyzn oraz 55. mistrzynię Polski kobiet. Oba turnieje rozegrano systemem kołowym z udziałem 14 zawodników i 12 zawodniczek.

Złote medale zdobyli: Tomasz Markowski (4. raz w karierze) i Marta Zielińska (1. raz w karierze).

Wyniki 60. Mistrzostw Polski Mężczyzn 
Warszawa, 22 kwietnia – 4 maja 2003

Wyniki 55. Mistrzostw Polski Kobiet 
Środa Wielkopolska, 26 lutego – 8 marca 2003

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w szachach

Bibliografia 
 
 Mistrzostwa Polski Mężczyzn 2003
 Mistrzostwa Polski Kobiet 2003
 POL-ch 60th, Warsaw 2003 
 POL-ch (Women) 57th, Sroda Wlkp 2003 

Indywidualne mistrzostwa Polski w szachach
2003 w polskim sporcie